Hervé Guiraud peut désigner : 
 Hervé Guiraud (1952-2012), joueur et dirigeant français de rugby à XIII ;
 Hervé Guiraud (1966-), joueur français de rugby à XV.